Condado de Stark es el nombre de 3 condados de Estados Unidos:

 Condado de Stark: Condado de Dakota del Norte;
 Condado de Stark: Condado de Ohio;
 Condado de Stark: Condado de Illinois.